Mellerud kan syfta på:

Melleruds kommun –en kommun i Västra Götalands län 1971–
Mellerud – en tätort i Dalsland samt centralort i Melleruds kommun
Melleruds köping – en tidigare kommun i Älvsborgs län 1908–1970
 Melleruds köpcentrum – ett framtida köpcentrum
Melleruds IF – idrottsförening i Sverige